Osoby o tym nazwisku:
 Hilarion (Radonić) – serbski biskup prawosławny
 Lovro Radonić – chorwacki piłkarz wodny i pływak, olimpijczyk

Miejscowości o tej nazwie:
 Radonić – wieś w Chorwacji, w żupanii szybenicko-knińskiej
 Radonić – wieś w Chorwacji, w żupanii szybenicko-knińskiej